Der Begriff Limitatio bezeichnet:
 die Bestimmung der Grenzen einer antiken Siedlung, allgemeiner die antike Feldmesskunst, siehe Limitation (Vermessung)
 eine quantitative oder qualitative Beschränkung bei der Verschreibung von Medikamenten, insbesondere in Zusammenhang mit der Schweizer Spezialitätenliste, siehe Positivliste für Arzneimittel

Siehe auch:
 enumeratio ergo limitatio